Gadilida är en ordning av blötdjur. Gadilida ingår i klassen tandsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Gadilida 241 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Gadilida